Pe’er ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Pe’er (1943–2017), israelischer Fernsehmoderator und Nachrichtensprecher
 Guy Pe’er (* 1975), israelischer Ökologe